Het ATP-toernooi van Barcelona 2015 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell) vond plaats van 20 tot en met 26 april 2015. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Het enkelspel werd gewonnen door Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale Pablo Andújar met 6-4 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Marin Draganja en Henri Kontinen. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en John Peers met 6-3, 6-7(6) en [11-9].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona